Шубране́ц — топоним:

 Шубранец — село в Заставновском районе Черновицкой области Украины
 Шубранец — река в Заставновском районе Черновицкой области Украины